Glashütten névvel a következő települések léteznek:
Ausztriában
Glashütten bei Langeck – Hosszúszeghuta (Léka településrésze) német neve
Glashütten bei Schlaining – Szalónakhuta (Alsószénégető településrésze) német neve
Németországban
Glashütten (Franken) – település Bajoroszágban
Glashütten (Hessen) – település Hessenben